L'adjectif wahrani a deux significations, il peut signifier un habitant de la ville d'Oran (Wahran), le second sens représente un style de musique :

 Wahrani veut dire Oranais en arabe, il représente un habitant de sexe masculin de la ville d'Oran (Wahran en arabe), le féminin étant Wahrania. Le pluriel masculin est W'harnas, et le pluriel féminin Wahraniett.

 Le wahrani est un style musical qui a son origine dans les banlieues d'Oran des années 1930. Il combine le melhoun avec des éléments bédouins et espagnols. Les paroles contiennent parfois des allusions politiques.

Oran